2016 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в мире, перекрыв предыдущий рекорд 2015 года.

Международный год зернобобовых (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/231).

Год российского кино в России.

Год культуры в Белоруссии.

Год образования в странах СНГ.

Год Греции в России, год России в Греции.

Год российских средств массовой информации в Китае.

Год мультикультурализма в Азербайджане.

События 
См. также: :Категория:2016 год

Январь 

 1 января
 Начало вещания телеканала ТНТ4.
 Вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским союзом.
 2 января — в Саудовской Аравии казнён проповедник Нимр ан-Нимр и ещё ; Иран осудил казнь, в Бахрейне начались массовые протесты.
 3 января — Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.
 4 января — Бахрейн и Судан разорвали дипломатические отношения с Ираном.
 5 января
 Руководство Германии признало, что в новогоднюю ночь в Кёльне около 90 женщин подверглось попыткам ограбления и сексуальным домогательствам со стороны толпы мужчин, возможно арабского или африканского происхождения. Подобные происшествия происходили также в Гамбурге и Штутгарте.
 В Белоруссии начались протесты против президентского указа № 222.
 6 января — КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы. Службы сейсмического контроля Китая, Японии, США и Южной Кореи зафиксировали землетрясение магнитудой от 4 до 5.
 10 января — в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения наград «Золотой глобус». Лучшими фильмами были названы «Выживший» и «Марсианин».
 14 января — Всемирная организация здравоохранения официально заявила об окончании эпидемии Эболы.
 15 января
 Джимми Моралес вступил в должность президента Гватемалы.
 На должность премьер-министра Македонии назначен Эмил Димитриев.
 15—16 января — в столице Буркина-Фасо Уагадугу группой боевиков были совершены террористические акты. Погибли более .
 16 января — парламентские и президентские выборы на Тайване. Президентом избрана представитель оппозиции Цай Инвэнь.
 20 января
 В должность премьер-министра Молдовы вступил Павел Филип.
 Сотрудники Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин объявили об открытии в солнечной системе новой планеты.
 22 января — в должности премьер-министра Хорватии утверждён Тихомир Орешкович.
 24 января
 Выборы президента Португалии. Победу одержал Марселу Ребелу ди Соза.
 Протестующие в Кишинёве выдвинули ультиматум властям Молдавии.
 28 января
 Бывший президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо предстал перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в преступлениях против человечества.
 Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке вируса Зика.
 29 января — в Молдавии предложили провести референдум о выборах президента.
 31 января — 14 февраля — 36-й чемпионат мира по хоккею с мячом (Ульяновск, Димитровград, Россия).

Февраль 

 7 февраля — КНДР осуществила запуск ракеты-носителя с искусственным спутником Земли «Кванменсон-4».
 8—21 февраля — чемпионат мира по бобслею и скелетону (Игльс, Австрия).
 8 — многотысячные протесты мусульманок Боснии против запрета ношения хиджаба.
 10—14 февраля — чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (Коломна, Россия).
 11 февраля
 Новым премьер-министром Латвии стал Марис Кучинскис.
 Учёные коллабораций LIGO и VIRGO объявили об экспериментальном открытии 14 сентября 2015 года предсказанных Эйнштейном гравитационных волн.
 12 февраля — на Кубе состоялась встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
 12—21 февраля — II Зимние юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере (Норвегия).
 14 февраля — второй тур президентских выборов в ЦАР. Победу одержал бывший премьер-министр ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
 16 февраля — во Флориде в окрестностях  были найдены следы первого испанского поселения на территории современных США, основанного в 1559 году конкистадором Тристаном де Луна-и-Арельяно.
 18 февраля — всеобщие выборы в Уганде. Действующий президент Уганды Йовери Мусевени переизбран на очередной пятилетний срок.
 21 февраля
 Первый тур  в Нигере.
 Президентские выборы на Коморах (первый тур).
 22 февраля — Россия и США подписали проект соглашения о введении режима прекращения огня в Сирии с 27 февраля.
 25 февраля — на расположенной в посёлке Северный шахте «Северная» компании «Воркутауголь» зафиксирован горный удар. В аварии погибли 36 человек, среди которых как шахтёры, так и спасатели.
 26 февраля
 Парламентские выборы в Иране (первый тур).
 Парламентские выборы в Ирландии.
 27—28 февраля — чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье (Сеул, Южная Корея).
 28 февраля — в Лос-Анджелесе прошла 88-я церемония вручения наград «Оскар». В актёрских номинациях победили Леонардо Ди Каприо («Выживший») и Бри Ларсон («Комната»), а лучшим фильмом признан «В центре внимания» Томаса Маккарти.

Март 

 2 марта — экипаж МКС в составе Скотта Келли, Михаила Корниенко и Сергея Волкова вернулся на Землю.
 3—13 марта — чемпионат мира по биатлону (Хольменколлен, Норвегия).
 5 марта — парламентские выборы в Словакии.
 5—6 марта — чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (Берлин, Германия).
 6 марта — первый тур президентских выборов в Бенине. Во второй тур вышли: действующий премьер-министр Лионель Зинсу и независимый кандидат Патрис Талон.
 9 марта — в должность президента Португалии вступил Марселу Ребелу Ди Соза.
 11 марта — вступил в должность президент Кирибати Танети Маамау.
 11—13 марта — чемпионат мира по шорт-треку (Сеул, Южная Корея).
 14 марта
 В рамках программы «Аврора» с космодрома Байконур запущена марсианская орбитальная станция «ЭкзоМарс» для поиска следов жизни.
 Парламент Мьянмы избрал президентом страны Тхин Чжо.
 15 марта — Россия начала вывод воинской группировки из Сирии.
 19 марта
 Запущен космический корабль «Союз ТМА-20М» с экипажем в составе: Алексей Овчинин, Олег Скрипочка, Джеффри Уильямс.
 В результате крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону погибли 62 человека.
 20 марта
 Внеочередные парламентские выборы в Казахстане.
 Президентские выборы в Конго. Действующий президент Дени Сассу-Нгессо переизбран на новый семилетний срок.
 Парламентские выборы в Лаосе.
 Президентские выборы в Бенине (второй тур). Победу одержал независимый кандидат Патрис Талон.
 Второй тур  в Нигере.
 22 марта — взрывы в брюссельском аэропорту и брюссельском метрополитене на станции Малбек. Погибли 38 человек (35 жертв, 3 преступника), более 340 ранены. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Исламское государство».
 26 марта — сирийская армия освободила Пальмиру от террористов ИГИЛ.
 27 марта — в Лахоре (Пакистан, провинция Пенджаб) террорист-смертник подорвал себя. Погибли 72 человека, свыше 300 ранены.
 28 марта — 3 апреля — чемпионат мира по фигурному катанию (Бостон, США).
 30 марта
 В должность президента ЦАР вступил Фостен-Арканж Туадера.
 В должность президента Мьянмы вступил Тхин Чжо.
 31 марта — во Франции началось социальное движение Ночное стояние.

Апрель 

 2 апреля
 Столкновения в Нагорном Карабахе между вооружёнными силами Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) с одной стороны и Азербайджана.
 Генерал Чан Дай Куанг утверждён новым президентом Вьетнама на сессии парламента.
 8 апреля
 президентские выборы в Джибути. Действующий президент Исмаил Омар Гелле переизбран на новый срок.
 в рамках миссии SpaceX CRS-8, первая ступень ракеты Falcon 9 FT впервые в истории ракетостроения успешно приземлилась на морскую платформу «Of Course I Still Love You».
 10 апреля — президентские выборы на Коморах (второй тур). Победу одержал Азали Ассумани.
 13 апреля
 Выборы в Национальное собрание в Южной Корее. Победу одержала оппозиционная партия Новый политический альянс за демократию.
 Парламентские выборы в Сирии.
 14—17 апреля — в Японии на острове Кюсю произошли землетрясения магнитудой от 6,5 до 7,3 Mw. 49 человек погибли, 11 пропали без вести, ранены около 1100 человек.
 16 апреля — в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Погибли 660 человек, 32 пропали без вести, 51 376 ранены.
 19 апреля — Бои под Майорском: На северных окраинах Горловки произошли столкновения ВС Украины и ВС ДНР. Потери Украины - 3 военнослужащих погибло, двое ранено. Потери сепаратистов неизвестны.
 24 апреля
 Внеочередные парламентские выборы в Сербии. По предварительным данным, победу одержала Сербская прогрессивная партия.
 Президентские выборы в Австрии.
 Президентские выборы в Экваториальной Гвинее.
 28 апреля — в 05:01 мск со строящегося космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся первый успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218».
 29 апреля — парламентские выборы в Иране (второй тур).

Май 

 6—22 мая — чемпионат мира по хоккею с шайбой (Москва, Санкт-Петербург, Россия). Чемпионом мира стала сборная Канады.
 9 мая — всеобщие выборы на Филиппинах. По предварительным данным, на пост президента лидирует Родриго Дутерте.
 10—14 мая — 61-й конкурс песни «Евровидение» (Стокгольм, Швеция). Победу одержала Джамала (Украина) с песней «1944».
 12 мая — парламент Бразилии начал процедуру импичмента против президента Дилмы Русеф, отстранив её от должности на шесть месяцев. Исполняющим обязанности президента стал Мишел Мигель Элиас Темер Лулиа.
 17 мая — новым федеральным канцлером Австрии стал Кристиан Керн.
 19 мая 
 над Средиземным морем произошло крушение Airbus A320 рейса MS804 Париж — Каир. На борту самолёта находилось 56 пассажиров и 10 членов экипажа.
 Верховная рада Украины в рамках процесса декоммунизации переименовала город Днепропетровск в Днепр. Решение вступило в силу 3 июня.
 19—20 мая — 3-й Саммит Россия—АСЕАН в Сочи (Россия).
 19—27 мая — чемпионат мира по боксу среди женщин (Астана, Казахстан).
 22 мая
  в Республике Кипр.
 Конституционный референдум в Таджикистане о бессрочных полномочиях президента Эмомали Рахмона.
 Второй тур выборов президента Австрии. Победу одержал кандидат от Партии зелёных Александр ван дер Беллен. Незадолго до вступления в должность результаты выборов были аннулированы.
  Вьетнама.
 26 мая — Азали Ассумани вступил в должность президента Комор.
 26—27 мая — саммит G7 (Токио, Япония).
 31 мая — начало вещания ТНТ MUSIC.

Июнь 

 5 июня
 В городе Актобе (Казахстан) произошёл захват оружейных магазинов и воинской части. В результате перестрелки 7 человек погибли, 38 человек ранены, 13 террористов были уничтожены.
 Второй тур  в Перу. Победу одержал Педро Кучински.
 12 июня — Массовое убийство в гей-клубе в Орландо стало крупнейшим по числу жертв (49) в истории США с момента терактов 11 сентября 2001 года.
 18 июня
 Экипаж МКС в составе Юрия Маленченко, Тимоти Копра и Тимоти Пика вернулся с МКС на Землю.
 Гибель 14 школьников на Сямозере (Карелия).
 20—27 июня — Православный собор на греческом острове Крит (Собор части Поместных Православных церквей).
 23 июня — референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе. Победу одержали сторонники выхода.
 23—24 июня — встреча глав государств-членов ШОС в Ташкенте.
 23—30 июня — 38-й Московский международный кинофестиваль.
 25 июня — выборы президента Исландии. Победу одержал Гудни Йоханнессон.
 26 июня — досрочные парламентские выборы в Испании. Победу одержала ведущая Народная партия.
 28 июня — произошёл теракт в аэропорту имени Ататюрка в крупнейшем европейском городе Стамбул (Турция). Погибло более 40 человек.
 29 июня 
 парламентские выборы в Монголии. В Великий государственный хурал с огромным преимуществом победила оппозиционная Монгольская народная партия.
 создан Государственный совет КНДР, председателем назначен вождь Северной Кореи Ким Чен Ын.
 30 июня — в должность президента Филиппин вступил Родриго Дутерте Роа.

Июль 

 1 июля — деноминация белорусского рубля.
 1 июля — 15 августа — всероссийская сельскохозяйственная перепись.
 2 июля — парламентские выборы в Австралии, которые не выявили победителя.
 3 июля — в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде погибли около 300 человек.
 4 июля — автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона», запущенная 5 августа 2011 года, вышла на полярную орбиту Юпитера для изучения магнитного поля планеты.
 7 июля — стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-01» с экипажем в составе: Анатолия Иванишина, Такую Ониси, Кэтлин Рубенс. Через два дня космонавты приступили к работе на МКС.
 8 июля
 В Сирии погиб российский экипаж боевого вертолёта Ми-25 в составе: Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин. Командованием российские военные лётчики представлены к государственным наградам.
 В Джубе (Южный Судан) произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли более 270 человек.
 8—9 июля — саммит NATO в Варшаве (Польша).
 13 июля — премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ушёл в отставку. Премьер-министром Великобритании назначена Тереза Мэй.
 14 июля — в Ницце (Франция) во время празднования Дня взятия Бастилии террорист на большегрузном автомобиле протаранил толпы людей, погибли 85 человек, около 200 получили ранения.
 15—16 июля — в Турции произошла неудачная попытка госпереворота; погибли 294, ранены 1440 человек.
 16 июля — для пресечения трансляции интервью находящегося в США подозреваемого в причастности к попытке госпереворота в Турции религиозного лидера Фатуллаха Гюлена временно прекращено вещание азербайджанского телеканала ANS (Azerbaijan News Services).
 17 июля — состоялся первый тур президентских выборов в Сан-Томе и Принсипи.
 23 июля
 Российский путешественник Фёдор Конюхов установил рекорд скорости кругосветного перелёта на воздушном шаре, совершив его чуть более чем за 11 дней, и побил рекорд американца Стива Фоссета, облетевшего мир на воздушном шаре за 13 дней.
 В Кабуле (Афганистан) во время митинга прогремел взрыв, погибли около 80 человек.
 24 июля — в результате наводнения в провинциях Хэбэй и Хэнань (КНР) погибли более 150 человек.
 27 июля — в Киеве завершился Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину, который начался в Святогорской лавре на востоке страны 3 июля, а на западе Украины — 9 июля в Почаевской лавре.
 28 июля
 Крымский федеральный округ вошёл в состав Южного федерального округа России.
 В должность президента Перу вступил Педро Пабло Кучински.

Август 

 5—21 августа — XXXI летние Олимпийские игры (Рио-де-Жанейро, Бразилия).
 6—7 августа — ФСБ России объявила о предотвращении серии терактов, которую, по утверждению ведомства, готовила в Крыму группа диверсантов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
 7 августа — по результатам референдума принята новая конституция Таиланда.
 12 августа — в Таиланде прогремели не менее 14 взрывов, погибли 4 человека, 27 ранены.
 13 августа — в Демократической Республике Конго в результате массового убийства в городе Бени погибло более 45 человек.
 24 августа — в итальянской провинции Риети произошло землетрясение, погибли более 250 человек.
 27 августа — новым премьер-министром в Тунисе стал Юсеф Чахед.
 29 августа — теракт в йеменском городе Аден, жертвами которого стало более 65 человек.
 31 августа — в Бразилии объявлен импичмент президенту Дилме Руссефф. Обязанности президента страны возложены на Мишела Темера.

Сентябрь 

 1—14 сентября — 42-я Всемирная шахматная олимпиада в Баку (Азербайджан).
 2 сентября — скончался Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов.
 2—3 сентября — Восточный экономический форум (Владивосток, Россия).
 3—8 сентября — вторые Всемирные игры кочевников (Чолпон-Ата, Киргизия).
 4 сентября — поджог телеканала «Интер» в Киеве.
 4—5 сентября — саммит G20 (Ханчжоу, КНР).
 7 сентября — экипаж корабля Союз ТМА-20М в составе Алексея Овчинина, Олега Скрипочки и Джеффри Уильямса вернулся с МКС на Землю.
 7—18 сентября — Паралимпийские игры (Рио-де-Жанейро, Бразилия).
 8 сентября — премьер-министром Казахстана стал Бакытжан Сагинтаев.
 10 сентября — открытие в Москве пассажирского движения по Малому кольцу Московской железной дороги.
 11 сентября — парламентские выборы в Белоруссии.
 13 сентября — премьер-министром Армении стал Карен Карапетян.
 15 сентября — в КНР запущена очередная космическая станция «Тяньгун-2».
 16 сентября — саммит СНГ в Бишкеке.
 17 сентября — 1 октября — Кубок мира по хоккею с шайбой (Торонто, Канада).
 18 сентября — выборы в Государственную думу Российской Федерации, единый день голосования в России.
 25 сентября — в Китае введён в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп с заполненной апертурой FAST.
 26 сентября
 Референдум по изменению конституции Азербайджана.
 Подписан договор о прекращении огня между правительством Колумбии и повстанцами. Фактическое завершение гражданской войны в Колумбии.
 27 сентября — 2 октября — чемпионат мира по стрельбе из лука в поле (Дублин, Ирландия).

Октябрь 

 1 октября — прекращение выдачи внутренних бумажных паспортов на Украине и выдача только ID-карточек.
 3 октября — президентские выборы в Эстонии. На пост президента избрана Керсти Кальюлайд.
 3—4 октября — XIII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России (Астана, Казахстан).
 7 октября — парламентские выборы в Марокко. Победу одержала умеренная исламистская Партия справедливости и развития.
 8 октября — парламентские выборы в Грузии. Большинство голосов набрала Грузинская мечта — Демократическая Грузия, второй по количеству голосов стала партия «Единое национальное движение».
 9 октября — парламентские выборы в Литве.
 13 октября — скончался корольТаиланда Рама IX Пхумипон Адульядет.
 15 октября — Впервые был официально реализован Windows Server 2016
 16 октября
 Парламентские выборы в Черногории. По предварительным данным, победу одержала правящая Демократическая партия социалистов.
 Эмир Кувейта распустил парламент страны.
 Пилотируемый космический корабль КНР «Шэньчжоу-11» с двумя тайкунавтами на борту Цзин Хайпэн и Чэнь Дун успешно запущен. Через два дня корабль состыковался со станцией «Тяньгун-2» и тайкунавты приступили к работе.
 19 октября
 C космодрома Байконур произведён пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-02» в составе Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко (Россия) и Роберта Кимбро (США). Через два дня корабль состыковался с «МКС» и космонавты приступили к работе на станции.
 В должность премьер-министра Хорватии вступил Андрей Пленкович.
 В Берлине состоялось заседание Нормандской четвёрки.
 29 октября — досрочные парламентские выборы в Исландии.
 30 октября
 Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-01», отстыковался от Международной космической станции, экипаж в составе Анатолия Иванишина, Такуя Ониси и Кэтлин Рубинс приземлился в спускаемом аппарате.
 Выборы президента Молдавии. Во второй тур вышли лидер партии социалистов Игорь Додон и кандидат от правой оппозиции Майя Санду.
 31 октября — президентские выборы в Ливане. Президентом избран Мишель Аун.

Ноябрь 

 5 ноября — в Сеуле прошла манифестация с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
 6 ноября
 1-й тур президентских выборов в Болгарии. Во второй тур вышли оппозиционный кандидат Румен Радев и кандидат от правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева.
 Всеобщие выборы в Никарагуа. Президентом страны избран действующий президент Даниэль Ортега.
 8 ноября — выборы президента, всех членов Палаты представителей и трети сенаторов США. На президентских выборах победу одержал республиканец Дональд Трамп.
 11—30 ноября — матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом Сергеем Карякиным (Россия) (Нью-Йорк, США). Магнус Карлсен отстоял титул чемпиона мира.
 13 ноября
 Второй тур выборов президента Молдавии. Победу одержал лидер социалистов Игорь Додон.
 2-й тур президентских выборов в Болгарии. Победу одержал лидер социалистов Румен Радев.
 17 ноября — с космодрома Байконур запущен космический корабль «Союз МС-03» с экипажем в составе Олега Новицкого, Тома Песке и Пегги Уитсон.
 20 ноября —  в Республике Гаити. Победу одержал представитель правящей партии Жовенель Моиз.
 26 ноября — новым премьер-министром Эстонии стал Юри Ратас.
 28 ноября — в Колумбии разбился самолёт с футболистами бразильской команды Шапекоэнсе. Погибли 76 человек, 5 человек ранены.

Декабрь 

 1 декабря — президентские выборы в Гамбии; победу одержал оппозиционный кандидат Адама Бэрроу.
 1—2 декабря — второй форум малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС (Уфа, Россия).
 4 декабря
 Внеочередные президентские выборы в Узбекистане. Новым президентом страны стал Шавкат Мирзиёев.
 III тур президентских выборов в Австрии. Победу одержал кандидат от Партии зелёных Александр ван дер Беллен.
 Конституционный референдум в Италии.
 6 декабря — новым премьер-министром Франции стал Бернар Казнёв.
 6—11 декабря — чемпионат мира по плаванию на короткой воде (Уинсор, Канада).
 10 декабря — в центре Стамбула (Турция) произошло два взрыва, в результате которых погибли 44 человека, ранено около 200.
 11 декабря
 Выборы президента Приднестровья. Победу одержал спикер парламента Вадим Красносельский.
 Референдум по изменению конституции Киргизии.
 В результате взрыва внутри коптского собора в Каире погибли 28 человек, 70 человек получили ранения.
 Досрочные парламентские выборы в Македонии.
 Парламентские выборы в Румынии. По предварительным данным, победу одержала Социал-демократическая партия.
 В результате взрыва в Могадишо (Сомали) погибли 29 человек, 48 человек пострадало.
 12 декабря
 Новым премьер-министром Новой Зеландии стал Билл Инглиш.
 Новым председателем совета министров Италии стал Паоло Джентилони.
 13 декабря — в должность вступил новый Верховный правитель Малайзии Мухаммад V Фарис Петра.
 14 декабря
 В должность президента Узбекистана вступил премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев.
 Новым премьер-министром Узбекистана стал Абдулла Арипов.
 14—23 декабря — в результате протестов в Демократической Республике Конго погибли более 40 человек.
 16 декабря — вступил в должность новый президент Приднестровья Вадим Красносельский. Пост премьер-министра Приднестровья занял Александр Мартынов.
 18 декабря — 19-летняя представительница Пуэрто-Рико Стефани дель Валье стала победительницей конкурса Мисс мира 2016.
 19 декабря
 Теракт в Берлине (Германия). Грузовик врезался в толпу на Рождественской ярмарке в Западном Берлине. Погибли 12 человек, 53 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».
 В Анкаре (Турция) застрелен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов.
 23 декабря — в должность президента Молдовы вступил Игорь Додон.
 25 декабря — после взлёта из аэропорта Сочи (Россия) потерпел катастрофу самолёт ТУ-154. Погибли 92 человека, включая 84 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди погибших были артисты Дважды Краснознамённого ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, общественный деятель Елизавета Глинка и журналисты.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Авиация

Автомобили

Компьютерные игры

Киберспорт

Скончались

Общественный транспорт

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Вымышленные и несостоявшиеся события 
 В этом году происходят события игр Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3
 24 марта 2016 года могла быть объявлена независимость Шотландии по результатам референдума 18 сентября 2014 года, на котором большинство высказалось против этого.

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Дональд Трамп, избранный президент США.

Нобелевские премии 
 Медицина и физиология — Ёсинори Осуми — «за открытие механизмов аутофагии».
 Физика — Данкан Холдейн, Джон Костерлиц и Дэйвид Таулесс — «за теоретические открытия в топологических фазовых переходах и топологических фазах материи».
 Химия — Жан-Пьеру Соваж, Джеймс Стоддарт и Бернард Феринга — «за разработку и синтез молекулярных машин».
 Премия мира — Хуан Мануэль Сантос — «за усилия, направленные на завершение продолжавшейся более 50 лет гражданской войны».
 Экономика — Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём — «за их вклад в теорию контрактов».
 Литература — Боб Дилан — «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

См. также

Примечания